Hawksworth (Aireborough) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Hawksworth (Leeds) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Hawksworth – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire